Kant (Kirghizistan), ville du Kirghizistan

 Emmanuel Kant, philosophe allemand
 Hermann Kant, auteur allemand
 Horst Kant, physicien allemand
 Projet KANT, une fusion dans la construction de chars allemand-français
 (7083) Kant, un astéroïde de la ceinture principale
 Kant (cratère), un cratère lunaire
 Kant (logiciel), un système de calcul formel

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif